Фредерик Джон Робинсон, 1-й виконт Годрич (; 30 октября 1782 — 28 января 1859) — британский государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 1827 по 1828 год.

Член Лондонского королевского общества (1828).

Биография 
Фредерик Джон Робинсон родился 30 октября 1782 года в Ньюби-Холл, Йоркшир. Окончил школу Харроу и колледж Кембриджского университета.

Стал членом парламента в 1806 году. В 1812 году стал тайным советником, занимал различные низшие посты в правительстве лорда Роберта Дженкинсона. Поддерживал введение хлебных законов в 1815 году, ставших затем причиной массовых беспорядков в Лондоне.

В 1818 году вступил в кабинет министров Великобритании, став президентом торговой палаты. Вскоре стал канцлером казначейства. В 1827 году — министр колоний. В тот же год получил титул пэра (1-й виконт Годрич).

С 31 августа 1827 года по 21 января 1828 года — премьер-министр Великобритании (уступил место герцогу Веллингтону). В правительстве лорда Грея повторно занимал пост министра колоний.

В 1830—1833 годах также занимал должность президента Королевского географического общества. В 1833 году получил титул графа Рипона и назначен лордом-хранителем Малой печати. В следующем году ушёл в отставку. В 1834—1845 годах — президент Королевского литературного общества.

В 1841 году вернулся в политику и вновь стал президентом торговой палаты, а также президентом контрольной палаты в правительстве сэра Роберта Пиля.

В 1846 году ушёл в отставку.

Фредерик Джон Робинсон, 1-й виконт Годрич умер 28 января 1859 года в своём поместье.

Семья 
Сын — Рипон, Джордж Фредерик, политик, вице-король Индии.

Примечания

Литература 
 

Виконты Соединённого королевства
1
Канцлеры казначейства Великобритании
Министры колоний Великобритании
Тори Великобритании
Члены парламента Соединённого королевства (1802—1806)
Члены парламента Соединённого королевства (1806—1807)
Члены парламента Соединённого королевства (1807—1812)
Члены парламента Соединённого королевства (1812—1818)
Члены парламента Соединённого королевства (1818—1820)
Члены парламента Соединённого королевства (1820—1826)
Члены парламента Соединённого королевства (1826—1830)
Члены Тайного совета Великобритании
Президенты Королевского географического общества
Члены Лондонского королевского общества
Президенты Королевского литературного общества